Höllental heißen folgende geographischen Objekte:

 Höllental (Schweinfurt), Stadtteil der kreisfreien Stadt Schweinfurt
 Höllental (Gemeinde Schwarzau), Ortslage von Schwarzau im Gebirge, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
Gegenden:
 Höllental (Frankenwald) im Naturpark Frankenwald in Bayern nahe der Grenze zu Thüringen
 Höllental (Hessen) zwischen den Gemeinden Berkatal und Eschwege
 Höllental (Niederösterreich) zwischen Schneeberg und Rax
 Höllental (Schwarzwald) im Naturpark Südschwarzwald bei Freiburg im Breisgau
 Höllental (Wetterstein) im Zugspitz-Massiv

 Val d’Enfer, Tal nahe dem Ort Les Baux-de-Provence, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Höllental (Niederschlesien) (polnisch Piekielna Dolina), Talabschnitt der Bystrzyca Dusznicka westlich von Polanica-Zdrój, Niederschlesien

Siehe auch:
 Großes Höllental
 Höllentalgraben
 Hölltal
 Höllthal
 Höllerthal
 Flucht durchs Höllental